Název Čarodějův učeň má několik významů.

Literatura
 Čarodějův učeň (Goethe) – balada Johanna Wolfganga von Goetha z roku 1797
 Čarodějův učeň (Ewers) – román Hannse Heinze Ewerse z roku 1909.
 Čarodějův učeň (Preussler) – kniha pro děti Otfrieda Preußlera z roku 1969
 Čarodějův učeň (Ondřej Neff) – fantasy kniha českého spisovatele Ondřeje Neffa z roku 1989

Film
 Čarodějův učeň (film, 1977) – animovaný film režiséra Karla Zemana z roku 1977
 Čarodějův učeň (film, 2010) – hraný film z roku 2010, natočený podle animovaného filmu Fantasia
 Čarodějův učeň (film, 2012) – dokumentární film z roku 2012 o cestě sportovního lezce Adama Ondry k vrcholným výkonům

Další významy
 Čarodějův učeň (symfonická báseň) – hudební dílo Paula Dukase z roku 1897

Reference